25. breddegrad kan henvise til:

 25. nordlige breddekreds
 25. sydlige breddekreds